200 богатейших бизнесменов России — неофициальный список, ежегодно публикуемый российской версией журнала Forbes с 2004 года.

Список является оценочным и составляется на основе методики, разработанной в США. В рейтинг включены только те граждане России, кто заработал основную часть капитала частным порядком, не будучи госслужащим.

Примечания 

Россия
 
Рейтинги «Форбс»